Wade Brookbank (né le  à , Saskatchewan au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur pour les IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine de hockey.

Carrière

Parenté dans le sport 
Il a un frère, Sheldon, qui évolue aussi au poste de défenseur et il est le cousin de l'ancien joueur de hockey professionnel Geoff Sanderson.

Statistiques 

| 1996-1997 || Millionaires de Melville || LHJS || 60|| 1|| 10|| 11|| 412|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || Millionaires de Melville || LHJS || 58 || 8 || 21 || 29 || 330 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || Aces d'Anchorage || WCHL || 7 || 0|| 0|| 0|| 46|| 4|| 0|| 0|| 0|| 20 
|-
| 1998-1999 || Aces d'Anchorage || WCHL || 56|| 0|| 4|| 4|| 337|| 5|| 0|| 0|| 0|| 47
|-
| 1999-2000 || Blazers d'Oklahoma City || LCH || 68|| 3|| 9|| 12|| 354 || 7|| 1|| 1|| 2|| 29
|-
| 2000-2001 || Blazers d'Oklahoma City || LCH || 46|| 1|| 13|| 14|| 267|| 5|| 0|| 0|| 0|| 24
|-
| 2000-2001 ||Solar Bears d'Orlando || LIH || 29|| 0|| 1|| 1|| 122 || 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2001-2002 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 73|| 1|| 6|| 7|| 337|| 3|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2002-2003 || Senators de Binghamton || LAH || 8|| 0|| 0|| 0|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2003-2004 || Predators de Nashville || LNH || 9|| 0|| 0|| 0|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Canucks de Vancouver || LNH || 20 || 2|| 0|| 2|| 95|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|  rowspan="3"|2003-2004 || Admirals de Milwaukee || LAH || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Senators de Binghamton || LAH || 4|| 0|| 0|| 0|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Moose du Manitoba || LAH || 4|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Moose du Manitoba || LAH || 68|| 0|| 10|| 10|| 285|| 9|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2005-2006 || Canucks de Vancouver || LNH || 32|| 1|| 2|| 3|| 81|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Bruins de Boston || LNH || 7|| 1|| 0|| 1|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2006-2007 || Bruins de Providence || LAH || 4|| 0|| 0|| 0|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 39|| 1|| 0|| 1|| 116|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2007-2008 || River Rats d'Albany || LAH || 25|| 0|| 2|| 2|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 32|| 1|| 1|| 2|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 27|| 1|| 0|| 1|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Admirals de Norfolk || LAH || 24|| 0|| 1|| 1|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 68|| 3|| 4|| 7|| 168|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2010-2011 || IceHogs de Rockford || LAH || 56|| 2|| 0|| 2|| 143|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2011-2012 || IceHogs de Rockford || LAH || 17|| 1|| 4|| 5|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || IceHogs de Rockford || LAH || 28|| 0|| 1|| 1|| 100|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || IceHogs de Rockford || LAH || 27 || 0 || 1 || 1 || 30 || || || || ||

| 127 ||6 ||3 ||9 ||345 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1977
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur des Aces d'Anchorage
Joueur des Blazers d'Oklahoma City (LCH)
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en Saskatchewan
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché